Nanase (prononcer Na-na-sé) est un nom féminin japonais qui peut aussi être utilisé comme surnom. Nanase peut être écrit à l'aide de différents kanji, mais aussi en hiragana ou en katakana.

Nanase peut désigner :

Personnes 
 Nanase Aikawa, une chanteuse de rock japonaise.
 Nanase Ohkawa, autre nom de Ageha Ohkawa, une mangaka du groupe CLAMP.

Personnages de fiction 
 Nanase, un personnage des jeux vidéo Street Fighter.
 Nanase Kudō (七瀬), personnage du roman et des anime Kaze no stigma.

Titres d'œuvres 
 Nanase Futatabi, roman de Yasutaka Tsutsui paru en 1975.